Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 165-ös jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok:

 165-ös busz (Budapest)
 165-ös busz (Budapest)megszűnt